Dracula, prisonnier de Frankenstein (Drácula contra el Dr Frankenstein) de Jesús Franco est un film fantastique hispano-franco-germano-portugais écrit et réalisé par Jesús Franco, sorti en 1972.

Synopsis 
Un petit village des Carpates vit dans la terreur car le Comte Dracula a mordu la fille d'un aubergiste. Le docteur Seward, venu constater son décès, lui enfonce une aiguille d'argent dans l’œil afin de l'empêcher de devenir vampire à son tour. Pour lui, il est temps d'en finir avec le Prince des ténèbres. En plein jour, lorsqu'il dort, Seward pénètre dans son manoir et lui enfonce un pieu dans le cœur alors qu'il dort. 

Plus tard, le docteur Frankenstein, accompagné de son serviteur Morpho et de sa créature, prend possession du château de Dracula afin de lui redonner la vie et d'installer son laboratoire. Le docteur souhaite le ressusciter afin d'entreprendre la conquête du monde avec l'aide d'une horde de femmes vampires. Sa créature enlève donc une artiste de cabaret, Estela, dont le sang sert à la résurrection de Dracula, désormais sous la domination psychique de Frankenstein. Dans les souterrains du château, Lady Dracula se réveille et agresse une gitane, Amira, capable de pressentir les événements dramatiques qui vont ensanglanter la région. De son côté, Dracula contaminer une jeune patiente de Seward, Maria, qui devient sa nouvelle compagne et, ensemble, attaquent un jeune couple du village. Alerté de son retour, Seward décide de retourner au château mais, sur la route, il est attaqué par la créature de Frankenstein. Blessé, il est recueilli par des gitans dont Amira. Lorsqu'elle le soigne, elle sent l'arrivée de l'homme-loup qu'elle réussit à convaincre de se joindre à eux pour les combattre. Alors que Lady Dracula, ne supportant pas l'asservissement du Comte, tue Morpho et boit son sang, Amira est à nouveau mordue par des vampires et meurt.  

La situation dégénère dans le château de Dracula. Le loup-garou survient et une lutte acharnée l'oppose à la créature de Frankenstein. Le démoniaque docteur est traqué par Lady Dracula sous la forme d'une chauve-souris. Ce dernier réussit à se débarrasser d'elle en l'emprisonnant dans un arc électrique de son laboratoire. Sentant que les choses tournent mal, il décide de détruire les vampires et tue et sa propre créature avant de prendre la fuite. Lorsque les gitans, conduits par Seward, arrivent au château pour en finir pour de bon, ils constatent qu'il est trop tard. Les cercueils ne contiennent que des squelettes et Frankenstein est déjà loin...

Fiche technique 
 Titre original : Drácula contra el Dr Frankenstein
 Titre français : Dracula, prisonnier de Frankenstein
 Réalisation et scénario : Jesús Franco 
 Montage : María Luisa Soriano
 Musique : Bruno Nicolai et Daniel White
 Photographie : José Climent
 Production :  Robert de Nesle et Luis Lasala
 Sociétés de production et distribution : Fenix Film (Espagne), CFFP (France), InterFilme (Portugal) et Prodif Ets (Liechtenstein)
Pays d'origine : , , , 
 Langue originale : espagnol 
 Format : couleur
 Genre : fantastique
 Durée : 85 minutes
 Dates de sortie : 
  : 
  : 
  :

Distribution 
 Howard Vernon : Dracula
 Dennis Price : dr. Reiner von Frankenstein
 Paca Gabaldón : María (créditée comme Mary Francis)
 Alberto Dalbés : docteur Jonathan Seward  
 Carmen Yazalde : Lady Dracula (créditée comme Britt Nichols)
 Geneviève Robert : Amira (créditée comme Genevieve Deloir)
 Anne Libert : la première victime de Drácula
 Luis Barboo : Morpho (crédité comme Luis Bar Boo) 
 Brandy : le loup-garou
 Fernando Bilbao : la créature de Frankenstein
 Josyane Gibert : Estela - la cantante de cabaret (créditée comme Josiane Gibert) 
 Daniel White : Danny, l'aubergiste (non crédité)

Notes et références

Lien externe 
 

Film français sorti en 1972
Film portugais sorti en 1972
Film espagnol sorti en 1972
Film liechtensteinois sorti en 1972
Film fantastique français
Film fantastique portugais
Film fantastique espagnol
Film d'horreur français
Film d'horreur portugais
Film d'horreur espagnol
Film avec Dracula
Film avec le monstre de Frankenstein
Film fantastique mettant en scène un loup-garou
Film inspiré de l'univers des contes et légendes
Film réalisé par Jesús Franco
Film produit par Robert de Nesle
Film crossover